Danby ist der Name von

Personen:
 Francis Danby (1793–1861), irischer Landschaftsmaler
 Kenneth Edison Danby (1940–2007), kanadischer Maler
 Michael Danby (* 1955), australischer Politiker
 Nicholas Danby (1935–1997), britischer Organist und Hochschullehrer
 Noah Danby (* 1974), kanadischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Danby (Kalifornien)
 Danby (Kentucky)
 Danby (Missouri)
 Danby (New York)
 Danby (Vermont)
 Danby Township (Michigan)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Danby (North Yorkshire)

Sonstiges:

 (3415) Danby, Asteroid